

Sigle 
 Regesta pontificum romanorum
 Raggruppamento per la Repubblica (Rassemblement pour la République), partito politico francese
 Rapid Plasma Reagin  – test di screening per la sifilide
 Repubblica Popolare Romena - nome assunto dalla Romania dal 1947 al 1965

Codici 
 RPR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Raipur (India)